Дракенберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дракенберг, Ханс (1901—1982) — шведский фехтовальщик-шпажист, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.
 Дракенберг, Христиан Якобсен (1626—1772) — полулегендарный датский моряк норвежского происхождения, проживший почти 146 лет.